Classe Bay (fregata) – classe di fregate della Royal Navy composta da 26 unità entrate in servizio a partire dal 1946.
 Classe Bay (dragamine) – classe di dragamine della Royal Canadian Navy composta da 20 unità entrate in servizio a partire dal 1953.
 Classe Bay (cacciamine) – classe di cacciamine della Royal Australian Navy composta da due unità entrare in servizio a partire del 1986.
 Classe Bay (pattugliatore) – classe di pattugliatori della Australian Customs Service National Marine Unit composta da 8 unità entrate in servizio a partire dal 1999.
 Classe Bay (nave da sbarco) – classe di landing ship dock della Royal Fleet Auxiliary composta da 4 unità entrate in servizio a partire dal 2006.